Viala ist der Name folgender französischer Gemeinden im Département Aveyron: 

 Viala-du-Pas-de-Jaux 
 Viala-du-Tarn
 Calmels-et-le-Viala

Viala ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Viala (1947–2021), französischer Literaturwissenschaftler
 Eugène Viala (1859–1913), französischer Fotograf
 Florence Viala, französische Schauspielerin
 Guy Viala (1920–2018), französischer Schriftsteller und Historiker 
 Joseph Agricol Viala (1780–1793), französischer Revolutionär
 Michel Viala (1933–2013), Schweizer Schriftsteller, Schauspieler und Maler
 Neus Viala, französischer Filmemacher
 Pierre Viala (1859–1936), französischer Önologe
 Sébastien Viala (1763–1849), französischer General

Viala steht auch für: 

 „Viala“, ein alternativer Name für die Weinsorte Gutedel
 Viala (1795), Linienschiff der französischen Marine
 Viala (Schweden), Ort in der schwedischen Gemeinde Vingåker

Siehe auch:
 Wjala
 Vialas